Mistrzostwa Świata Par Mieszanych w Curlingu 2013 były 6. edycją zawodów, rozegrane zostały między 13 a 20 kwietnia 2013 w kanadyjskim Fredericton, na lodowisku Grant-Harvey Centre. Równocześnie odbyły się Mistrzostwa Świata Seniorów 2013.

Tytułów mistrzowskich bronili Szwajcarzy, którzy odpadli w ćwierćfinałach.

Złote medale zdobyli Węgrzy (Zsolt Kiss, Dorottya Palancsa) pokonując 8:7 Szwedów (Fredrik Hallstrom, Elisabeth Norredahl). Węgierscy zawodnicy przejęli 8. partię doprowadzając do dogrywki, którą również wygrali. Brązowe medale przypadły parze czeskiej (Tomáš Paul, Zuzana Hájková). W meczu o 3. miejsce Czesi pokonali 8:1 Norwegów (Magnus Nedregotten, Kristin Skaslien).



Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
13 kwietnia 2013; 9:00

Sesja 2. 
13 kwietnia 2013; 12:30

Sesja 3. 
13 kwietnia 2013; 16:30

Sesja 4. 
13 kwietnia 2013; 20:00

Sesja 5. 
14 kwietnia 2013; 8:00

Sesja 6. 
14 kwietnia 2013; 11:15

Sesja 7. 
14 kwietnia 2013; 14:30

Sesja 8. 
14 kwietnia 2013; 17:45

Sesja 9. 
14 kwietnia 2013; 21:00

Sesja 10. 
15 kwietnia 2013; 9:00

Sesja 11. 
15 kwietnia 2013; 12:30

Sesja 12. 
15 kwietnia 2013; 16:00

Sesja 13. 
15 kwietnia 2013; 19:30

Sesja 14. 
16 kwietnia 2013; 8:00

Sesja 15. 
16 kwietnia 2013; 11:15

Sesja 16. 
16 kwietnia 2013; 14:30

Sesja 17. 
16 kwietnia 2013; 17:45

Sesja 18. 
16 kwietnia 2013; 21:00

Sesja 19. 
17 kwietnia 2013; 9:00

Sesja 20. 
17 kwietnia 2013; 12:30

Sesja 21. 
17 kwietnia 2013; 16:00

Sesja 22. 
17 kwietnia 2013; 19:30

Sesja 23. 
18 kwietnia 2013; 8:00

Sesja 24. 
18 kwietnia 2013; 11:15

Sesja 25. 
18 kwietnia 2013; 14:30

Sesja 26. 
18 kwietnia 2013; 17:45

Sesja 27. 
18 kwietnia 2013; 21:00

Tie-breaker 
19 kwietnia 2013; 9:00

19 kwietnia 2013; 13:30

Play off

Ćwierćfinały 
19 kwietnia 2013; 18:00

Półfinały 
20 kwietnia 2013; 11:00

Mały finał 
20 kwietnia 2013; 17:00

Finał 
20 kwietnia 2013; 17:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Bibliografia 
 
 Oficjalna strona internetowa

2013 w curlingu
2013
2013 w Kanadzie
Curling w Kanadzie
Fredericton